Holbein ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Holbein (um 1494–nach 1519), deutscher Maler, Sohn von Hans Holbein dem Älteren
 Carl Panagl-Holbein (* 1952), österreichischer Fotograf
 Eduard Holbein (1807–1875), deutscher Maler

 Friedrich Holbein (1856–1940), deutscher Maler

 Montague Holbein (1861–1944), britischer Radsportler und Freiwasserschwimmer
 Sigmund Holbein (um 1470–1540), deutscher Maler, Bruder von Hans Holbein dem Älteren
 Therese Holbein von Holbeinsberg (1777–1857), österreichische Malerin
 Ulrich Holbein (* 1953), deutscher Schriftsteller

Holbein steht für:
 (8122) Holbein, Asteroid des Hauptgürtels
 Holbeinpferd, Pferdeplastik in Freiburg (Breisgau)

Siehe auch:
 Holbeinsteg
 Dresdner Holbeinstreit
 Hohlbein
 Holbein-Gymnasium